Haraszti Sándor (1897–1982) újságíró, politikus
 Haraszti Sándor (1920–1998) baptista lelkipásztor, orvos